Unter Kaiserkrone versteht man:

 die Krone eines Kaisers, siehe Kaiserkrone
 einen Berg im sächsischen Elbsandsteingebirge, siehe Kaiserkrone (Berg)
 die Pflanzenart Fritillaria imperialis, siehe Kaiserkrone (Pflanze)
 eine Birnensorte, synonym: Prinzessin Marianne